Sergej Jašin, ruski hokejist, * 6. marec 1962, Penza, Sovjetska zveza, † 12. april 2022.

Jašin je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za klube Dinamo Moskva, SKA St. Petersburg in Neftekhimik Nižnekamsk, skupno je na 402-eh prvenstvenih tekmah dosegel 142 golov, kariero pa je končal v nemški ligi. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in treh Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil dve zlati in eno bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 109-ih tekmah, na katerih je dosegel 35 golov.

Pregled kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 79
|
| 5
| 6
| 1
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 7
| 7
| 14
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 2
| 6
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
| 13
| 13
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 43
| 17
| 6
| 23
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 34
| 16
| 9
| 25
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 84
|
|
| 0
| 4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 40
| 15
| 20
| 35
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 40
| 14
| 19
| 33
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 6
| 11
| 17
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 47
| 13
| 11
| 24
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 3
| 1
| 4
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 44
| 18
| 10
| 28
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 0
| 2
| 2
| +5
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 48
| 14
| 15
| 29
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dynamo Berlin
| Nemška liga
| 90/91
|
| 45
| 27
| 28
| 55
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 92/93
|
| 21
| 5
| 3
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Wilhelmshaven-Stickhausen
| 1.Liga Nord (D)
| 94/95
|
| 47
| 47
| 45
| 92
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Wilhelmshaven-Stickhausen
| 1.Liga Nord (D)
| 95/96
|
| 44
| 33
| 54
| 87
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Wilhelmshaven-Stickhausen
| 1.Liga Nord (D)
| 96/97
|
| 51
| 28
| 59
| 87
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Neftekhimik Nižnekamsk
| Ruska liga
| 97/98
|
| 32
| 4
| 5
| 9
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Selb
| 1.Liga Süd (D)
| 98/99
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Wilhelmshaven-Stickhausen
| Nemška 2. liga
| 99/00
|
| 37
| 6
| 10
| 16
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Wilhelmshaven-Stickhausen
| Nemška 2. liga
| 00/01
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Wilhelmshaven-Stickhausen
| Nemška amaterska liga
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 663
| bgcolor="#7FFF00" | 298
| bgcolor="#7FFF00" | 342
| bgcolor="#7FFF00" | 640
| bgcolor="#7FFF00" | +10
| bgcolor="#7FFF00" | 430
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti SKA St. Petersburg
Hokejisti Dynamo Berlin
Hokejisti EC Wilhelmshaven-Stickhausen
Hokejisti Neftehimik Nižnekamsk
Hokejisti ERC Selb
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih